Koinè (een soort Grieks uit een bepaalde periode uit de oudheid);
een synoniem voor lingua franca